Spojení písmen U a O může mít různé významy:

UO 
 Ultima Online, přelomová MMORPG (počítačová hra) z roku 1997
 Univerzita obrany, jediná vysoká vojenská škola v České republice
 bývalá SPZ okresu Ústí nad Orlicí
 hudební zkratka pro univerzální orchestr

Související článek 
 OU (Ostravská univerzita)